Рашид Рашидов:
 Рашидов, Рашид Алибекович (1937—2018) — советский борец вольного стиля, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.
 Рашидов, Рашид Меджидович (1928—2011) — даргинский поэт.